Georg Wilhelm ist der Name folgender Herrscher bzw. Prinzen:
 Georg Wilhelm (Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld) (1591–1669), Pfalzgraf und Herzog
 Georg Wilhelm (Brandenburg) (1619–1640), Markgraf und Kurfürst
 Georg Wilhelm (Braunschweig-Lüneburg) (1648–1705), Herzog
 Georg Wilhelm I. (Liegnitz-Brieg-Wohlau) (1660–1675), Herzog
 Georg Wilhelm (Brandenburg-Bayreuth) (1712–1726), Markgraf
 Georg Wilhelm (Erbach-Erbach) (1731–1757), Graf
 Georg Wilhelm (Schaumburg-Lippe) (1807–1860), Fürst
 Georg Wilhelm (Braunschweig-Lüneburg) (1880–1912), deutscher Prinz und Offizier, siehe Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg
 Georg Wilhelm (Hannover) (1915–2006), deutscher Prinz und Reiter, siehe Georg Wilhelm von Hannover

Georg Wilhelm ist der Name folgender Personen:
* Georg Wilhelm (Rechtswissenschaftler) (1942–2021), österreichischer Zivilrechtswissenschafter